Giovanni Miani ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Miani (Entdecker) (1810–1872), italienischer Entdecker und Forschungsreisender
 Giovanni Miani (* 1962), italienischer Sänger, siehe Miani (Sänger)